Rapstenjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rapstenjaureh, sjö i Strömsunds kommun, 
Rapstenjaureh (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (12 ha)
Rapstenjaureh, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn